Saturn kan syfta på:
 Saturn – på vissa språk den sjätte planeten från solen, se Saturnus
 Sega Saturn –  en spelkonsol från Sega
 Saturn (hemelektronikkedja) – en tysk hemelektronikkedja
 Saturn (bil) –  ett amerikanskt bilmärke 1985–2009
 Saturn (raketserie) –  en serie raketer som utvecklades från sena 1950-talet och användes i det amerikanska Apolloprogrammet

Se även
 Saturnus (olika betydelser)